

Вестгейт — місто, штат Айова
 Вестгейт — переписна місцевість, штат Флорида